Кинзябулатово — вариант транскрипции башкирского топонима 

 Кинзябулатово — деревня в Зианчуринском районе Башкортостана
 Кинзябулатово — устаревшее написание названия деревни Кинзебулатово  в Ишимбайском районе республики Башкортостан, Россия.